El Partit d'Esquerra Nacional a Catalunya (Izquierda Republicana Independiente) va ésser un partit polític fundat al juny de 1935 a Barcelona per un grup procedent d'Esquerra Nacional a Catalunya, amb la pretensió de ser el referent català d'Izquierda Republicana.

Al maig del 1936 patí una escissió que donà lloc a Esquerra Nacional a Catalunya (Izquierda Republicana). El president del comitè regional fou Federico Serra Crespo i el de la Junta Municipal de Barcelona, José Jurado Morales.

Serra, al maig del 1936, fou substituït per Restituto Mogroviejo Fernández (militar retirat), que dimití a l'inici de la Guerra Civil espanyola per tal de posar-se a disposició del govern republicà.

Referències 

Partits polítics catalans desapareguts